Gerhard von Scharnhorst (1755-1813), general prussià destacat reformador militar
 SMS Scharnhorst, creuer cuirassat de la Kaiserliche Marine (marina imperial alemanya)
 Creuer Scharnhorst, creuer de batalla de la Kriegsmarine (marina del Tercer Reich)